«Человеческая многоножка 2» () — снятый нидерландским режиссёром Томом Сиксом в 2011 году боди-хоррор. Является велоситом фильма 2009 года «Человеческая многоножка». Фильм был запрещен в Великобритании BBFC и Австралии из-за его содержания. В 2015 году вышла третья часть франшизы, объединяющая два предыдущих фильма в одну вселенную. Изначально фильм снят на цветную плёнку, но позже был переделан в черно-белом стиле. Главный антагонист фильма Мартин в исполнении Лоуренсий Р. Харви не говорит ни слова, за исключением нескольких смешков и вскриков. Во второй половине фильма почти нет диалогов, кроме криков и мычания.

Сюжет 
Невысокий толстый умственно отсталый астматик Мартин живет со своей властной и эмоционально оскорбительной матерью, которая обвиняет его в том, что его отца посадили в тюрьму за физическое и сексуальное насилие над Мартином, когда он был мальчиком. Доктор Себринг, психиатр Мартина, также неуместно прикасается к нему и прописывает ему тяжелые лекарства. У Мартина есть домашняя многоножка, которую он радостно кормит насекомыми.  

Мартин приобретает темный склад после убийства арендодателя по имени Джейк и начинает похищать людей, чтобы использовать их для своей человеческой многоножки. Среди его жертв: Ян, агрессивный молодой человек и его девушка Ким; Алан, человек, который жалуется на то, что в банкомате нет наличных; Тим, богатый человек, и его беременная жена Рэйчел, у которых есть малыш, которого Мартин оставляет на заднем сиденье их машины целым и невредимым; Valerie и Karrie, две пьяные девушки , которые ловят Мартина на самоудовлетворении с наждачной бумагой на сцену из оригинального фильма. Когда мать Мартина находит и уничтожает его альбом для вырезок, Мартин убивает ее, позволяя своей любимой сороконожке ущипнуть ее за лицо, затем ударяет ее по голове ломом, пока не пробил её череп. Затем он заманивает на место происшествия своего ненавистного соседа Дика, стреляет и похищает его. После этого, Мартин пересматривает фильм и при его просмотре у него случается казус. Позже Мартин ловит доктора Себринга и таксиста по имени Пол, занимающихся сексом с проституткой по имени Кенди, и убивает Себринга, прежде чем похитить Пола и Кенди. Окончательный жертвой Мартина является Эшлинн Йенни, актриса , которая играла «Дженни» в первом фильме. С двенадцатью жертвами Мартин начинает собирать свою «сороконожку». Он перерезает связки в коленях каждого человека, чтобы не дать им сбежать, и выбивает им зубы молотком. 

Он разрезает ягодицы одной из своих жертв, Алана, в результате чего тот истекает кровью. В быстром изменении плана вместо реальных хирургических инструментов он использует скобяной пистолет и клейкую ленту, чтобы прикрепить губы каждого человека к ягодицам следующего человека. В процессе сборки Рэйчел считается мертвой ; Скорбящий Мартин ставит ее в угол. Его "человеческая многоножка" в конечном итоге составляет десять человек с Эшлинн впереди. После выполнения грубой процедуры Мартин начинает экспериментировать. Обеспокоенный криками Эшлинн, он вырывает ей язык плоскогубцами. Затем он вводит каждой жертве шприц со слабительным , заставляя каждого из них взрывным образом опорожнить кишечник в рот человека позади них, вид которого заставляет Мартина радостно смеяться, прежде чем его рвет от отвращения. После паузы, он затем оборачивает свои гениталии в колючей проволоке и насилует Ким (которая - в конце его «сороконожки»). Когда он заканчивает, Рэйчел просыпается и с криком выбегает наружу, очевидно, собираясь родить. Она прыгает в машину жертвы и родит ребенка. Ей всё же удаётся сбежать. Дик отрывает лицо от человека перед ним, разделяя «сороконожку» на две половины. Разъяренный тем, что его сороконожка уничтожена, Мартин стреляет во всех жертв, а когда у него заканчиваются боеприпасы , он перерезает горло оставшимся жертвам. Когда он приближается к Эшли, он, кажется, останавливается и становится перед ней на колени. Она бьет его кулаком, затем она вставляет воронку в прямую кишку и роняет в нее его любимую сколопендру. В агонии Мартин бьет ее ножом в шею и (вылетает). После этого Эшли слегка двигается. Сцена возвращается к тому, что Мартин вновь смотрит титры «Человеческой многоножки» на своем ноутбуке, с точно такой же реакцией, как и в исходной сцене. Однако на заднем плане слышен плач малыша, оставшегося в машине после предыдущих похищений.

Актёрский состав 
 Лоуренс Р. Харви — Мартин Ломакс
 Эшлинн Йенни — камео / Звено 1
 Мэдди Блэк — Кэнди / Звено 2
 Кэндис Кейн — Керри / Звено 3
 Гейб Керр — Пол / Звено 4
 Лукас Хансен — Айан / Звено 5
 Ли Николас Харрис — Дик / Звено 6
 Дэн Бурман — Грег / Звено 7
 Даниэль Джуд Геннис — Тим / Звено 8
 Георгия Гудрик — Валерия / Звено 9
 Эмма Локк — Ким / Звено 10
 Катерина Teмплар — Рейчел, беременная женщина.
 Петер Бланкенстейн — Алан
 Вивьен Бридсон — Миссис Ломакс, мать Мартина
 Билл Хатченс — Доктор Себринг, психиатр Мартина
 Петер Чарлтон — Джейк

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов 2011 года
Фильмы ужасов Нидерландов
Фильмы о безумных учёных
Фильмы на английском языке
Фильмы-сиквелы
Фильмы Тома Сикса
Фильмы Великобритании 2011 года
Фильмы США 2011 года
Фильмы о серийных убийцах
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы Нидерландов 2011 года
Боди-хоррор
Фильмы о похищениях людей